Gleitze ist der Familienname folgender Personen:

Alfred Gleitze (1934–2004), Berliner Kommunalpolitiker (SPD)
Bruno Gleitze (1903–1980), deutscher Wirtschaftswissenschaftler, Hochschullehrer und Politiker (SPD)
Franz Gleitze (1869–1958), deutscher Heimatdichter in Seeburg
Matthias Gleitze (1902–1989), deutscher Kommunalpolitiker und Autor
Mercedes Gleitze (1900–1981), britische Schwimmerin